Натуральне число 539
 539 рік до нашої ери
 539 рік нашої ери